Vladislav II. Jagelović (1456. — 1516 .), češki i ugarsko-hrvatski kralj; ponekad ga se naziva Vladislavom III. Češkim
Vladislav III., poljski kralj
Vladislav III. Tankonogi